George Ariyoshi (né 1926), ancien gouverneur d'Hawaii ;
 Hiroiki Ariyoshi (有吉 弘行) (1974-), comédien japonais ;
  (有吉 幸治) (1914-1976), activiste américain ;
 Kyōko Ariyoshi (有吉 京子) (née en 1950), mangaka japonaise ;
 Sawako Ariyoshi (有吉佐和子) (1931-1984), écrivaine japonaise.